Herald – località statunitense della California
 The Herald – quotidiano scozzese
 Triumph Herald – autovettura della Triumph Motor Company
 William Herald – nuotatore australiano